Же́нский футбо́льный клуб «Реа́л Сосьеда́д» () — испанский женский футбольный клуб, основанный в 2004 году. Женская секция футбольного клуба «Реал Сосьедад».

Текущий состав

Достижения 

 Кубок Королевы
  Обладатель: 2019
 Суперкубок Испании
  Финалист (2): 2020, 2022/23
 Кубок Страны Басков
  Обладатель (4): 2012, 2019, 2020, 2022

Примечания 

Женские футбольные клубы Испании
ФК «Реал Сосьедад»